Кубок конфедераций 2001 стал третьим (включая два розыгрыша Кубка Короля Фахда — пятым) розыгрышем турнира. Кубок проходил с 30 мая по 10 июня 2001 года в Японии и Республике Корея.

В Кубке конфедераций принимают участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов, проводимых соответствующими конфедерациями (КАФ, КОНМЕБОЛ, УЕФА, АФК, ОФК, КОНКАКАФ), победитель чемпионата мира и команда страны, в которой проводится соревнование.

Выиграв этот турнир, Франция стала второй страной, которая одновременно была чемпионом мира, чемпионом континента и обладателем Кубка конфедераций (ранее этого в 1997 году добилась Бразилия).

Участники

Стадионы

Судьи

Составы команд

Групповой этап 
Указано корейское и японское стандартное время.

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Награды

Бомбардиры 
2 мяча
  Шон Мёрфи
  Эрик Карьер
  Робер Пирес
  Патрик Виейра
  Сильвен Вильтор
  Такаюки Судзуки
  Хван Сон Хон

Примечания

Ссылки 
 Кубок конфедераций 2001 на сайте ФИФА 

2001
2001 год в футболе
Международные соревнования по футболу в Республике Корея
Международные соревнования по футболу в Японии
Май 2001 года
Июнь 2001 года
Спорт в Японии в 2001 году
Спорт в Республике Корея в 2001 году